BHJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bhuj-Rudramata (India)